Jacques Mathou (né en 1953), acteur français ;
 Mathilde Virfollet dessinatrice et blogueuse sous le pseudonyme Mathou ;
 Thierry Mathou (né en 1963), diplomate français, ambassadeur de France et sinologue.